Bianca Bellini é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
Crepúsculo/O badalar do relógio
A doce vida/Fala-me de mim
Castigo/Lamento
Tua/O amor é como o vinho

Cantores de Minas Gerais